Carbon Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Carbon Hill (Alabama)
Carbon Hill (Illinois)